Dardania erau un regat situat in zona balcanica. Aceștia erau din neamul Ilirilor. Ei ocupau Kosovo, nord vestul macedoniei, parti din regiunea Raska și din zona Nainsus ce se afla în Serbia. Dardani atesta din secolul al VII-lea I.C. In secolul al IV-lea I.C. au avut războaie cu macedonenii cu Filip al II-lea. 

La moartea lui Filip al II-lea, dardanii au început sa se revolte împotriva macedonenilor, dar Alexandru cel Mare a reușit să îi controleze. Dardanii au ieșit de sub stapanirea macedoneana în 284 I.C. profitand de războaiele dintre diadohi. Dardanii începuseră sa fie o amenințare pentru Macedonia la granițele de nord. In anul 279 I.C. Dardania a fost devastata de invazia celtica. Un rege al Dardaniei a făcut pace cu Macedonia luptand împreuna împotriva celților. Nu au reușit să-i oprească. Celtii fiind infranti la Delphi de greci. Dardani au început să dispară din istorie în secolul al II-lea D.C.